LVS, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 Linux Virtual Server, une solution avancée de répartition de charge pour GNU/Linux,
 Logiciel de vérification de schéma, un logiciel permettant de comparer la topologie d'un circuit par rapport au schéma d'origine et de vérifier la continuité électrique.
 Latvijas standarts, organisme de normalisation letton